Стоян Илиев може да се отнася за:

 Стоян Илиев (1867 – 1928) – български политик, кмет на Кюстендил (1 септември 1908 – 5 април 1912);
 Стоян Илиев (1932 – 2004) – български литературен историк.

Вижте също 
 Илиев